Эрик Хорвиц (Eric Joel Horvitz; род. 14 апреля 1958, Нью-Йорк) — американский учёный в области информатики, специалист по искусственному интеллекту.
Сотрудник Microsoft Research, профессор Вашингтонского университета, член Национальной инженерной академии, Американской академии искусств и наук и Американского философского общества (2018). В 2015 году отмечен AAAI Feigenbaum Prize и  — за свой вклад в разработку искусственного интеллекта.

Окончил Университет штата Нью-Йорк в Бингемтоне (бакалавр биофизики, 1980). В Стэнфордском университете получил степени доктора философии по медицинской информатике (1991) и доктора медицины (1994). С 1993 года работает в Microsoft Research.

Являлся президентом Ассоциации по продвижению искусственного интеллекта, член Ассоциации вычислительной техники.

Имеет около 300 патентов.

Ссылки 
 
 Microsoft
 Microsoft’s new head of research has spent his career building powerful AI—and making sure it’s safe (2017)

Примечания 

Исследователи искусственного интеллекта
Учёные в области информатики США
Члены Национальной инженерной академии США
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Американского философского общества
доктора философии
доктора медицины
Сотрудники Microsoft
Президенты Ассоциации содействия развитию искусственного интеллекта